Шилекша — топоним в России:

Реки 
 Шилекша (река, впадает в Горьковское водохранилище) — река в Нижегородской области.
 Шилекша (приток Кудьмы) — река в Нижегородской области.
 Шилекша (приток Унжи) — река в Костромской области.
 Шилекша (приток Чёрного Луха) — река в Костромской области.
 Шилекша (приток Шингаря) — река в Вологодской области.

Населённые пункты 
 Шилекша — село в Кинешемском районе Ивановской области.
 Шилекша — деревня в Кологривском районе Костромской области.

См. также 
 Малая Шилекша